Rävjakt kan syfta på:

 Rävjakt – jakt på räv
 Rävjakt (radio) – tävling i att hitta gömda radiosändare
 Engelsk rävjakt – jakt på räv till fots eller till häst med ett koppel av hundar

Se även
 Parforcejakt – en form av jakt, där jägarna rider på hästar och att man då använder sig av ett flertal hundar vilka driver viltet